Plaats in Indonesië
 Temiang (Pagar Jati), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Temiang (Bukit Batu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkalis in de provincie Riau
 Temiang (Senayang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lingga in de provincie Riouwarchipel